Saru kan syfta på följande platser:

Estland 

 Saru, Estland, Mõniste kommun, Võrumaa,

Japan
Saru, flod på Hokkaido

Robotskapade Estlandförgreningar